Sambor  - es un nombre propio masculino de origen Eslavo, su significado: "sam" (solamente) y  “bor” (lucha, luchador).

Personajes

Sambor I
Sambor II 
Sambor Czarnota
Sambor Dudziński

Véase también 
Nombres eslavos

Enlaces externos 
  - Sambor - Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres polacos